Кинкель () — фамилия. Известные носители:
 Кинкель, Готтфрид (1815—1882) — немецкий поэт, учёный и политический деятель.
 Кинкель, Иоанна (1810—1858) — немецкая писательница, композитор и хоровой дирижёр, педагог, революционерка.
 Кинкель, Кип (род. 1982) — американский преступник.
 Кинкель, Клаус (1936—2019) — немецкий государственный и политический деятель.